Botànica
 Tàrrec blanc o Herba blanca (Sideritis hirsuta L. subsp. hirsuta)
 Tàrrec (Salvia verbenaca)
 Tàrrec de prat o Tarró (Salvia pratensis)
 Tàrrecs o gatmaimó (Tamus communis)

Referències